Tratado de San Ildefonso puede referirse a alguno de los siguientes acuerdos firmados en el Palacio Real de La Granja de San Ildefonso, residencia ocasional de la familia real española, en la localidad segoviana de Real Sitio de San Ildefonso.

 Tratado de San Ildefonso de 1725, acuerdo preliminar para ajustar el matrimonio entre José I de Portugal y la infanta española María Ana Victoria, ratificado en Madrid en 1727 y hecho efectivo en 1729.
 Tratado de San Ildefonso de 1742, tratado de amistad, navegación y comercio firmado entre España y Dinamarca.
 Convenio de San Ildefonso de 1765, convenio de extradición ajustado entre España y Francia.
 Tratado de San Ildefonso de 1777, tratado de límites por el cual España y Portugal fijaban sus fronteras en Sudamérica.
 Tratado de San Ildefonso de 1796, o segundo tratado de San Ildefonso, por el que Francia y España acordaban mantener una política militar conjunta para hacer frente a Gran Bretaña.
 Tratado de San Ildefonso de 1800, o tercer tratado de San Ildefonso, acuerdo preliminar por el que España cedió la Luisiana y el Ducado de Parma a Francia a cambio del Gran Ducado de Toscana. Fue ampliado y confirmado por el tratado de Aranjuez de 1801.